Ugny ist Name und Namensbestandteil mehrerer französischer Gemeinden:

 Ugny im Département Meurthe-et-Moselle
 Ugny-l’Équipée im Département Somme
 Ugny-le-Gay im Département Aisne
 Ugny-sur-Meuse im Département Meuse